Wapel ist der Name zweier Flüsse:

 die Wapel, die im Ammerland entspringt und in die Jade mündet, siehe Wapel (Jade)
 die Wapel im Kreis Gütersloh, die zum Gewässersystem der Ems gehört, siehe Wapelbach